Соревнования по толканию ядра у женщин на Олимпийских играх 1976 года в Монреале прошли 31 июля 1976 года на Олимпийском стадионе.

В соревнованиях приняли участие 13 спортсменок из 8 стран. Квалификационный раунд не проводился. Победителем соревнований стала представительница Болгарии Иванка Христова, серебряным призёром — Надежда Чижова, бронзовым призёром — спортсменка из Чехословакии Хелена Фибингерова.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1976 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

В ходе соревнований Иванка Христова установила новый олимпийский рекорд — 21,16 м.

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований  

Толкание ядра на Олимпийских играх